Rockbandet Hinders debutalbum släpptes i Sverige den 18 september 2006.

Låtlista

  Get stoned     
  How long     
  By the way     
  Nothin' good about goodbye     
  Bliss (I don't wanna know)     
  Better than me     
  Room 21     
  Lips of an angel     
  Homecoming Queen     
  Shoulda

Musikalbum 2006